Niemcy:
 Eilsen – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg
 Bad Eilsen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg